Sigoyer est un terme utilisé en France pour désigner :
 Sigoyer, une commune française des Alpes-de-Haute-Provence.
 Sigoyer, une commune française des Hautes-Alpes.
 Pierre Amable de Sigoyer, un diariste français de La Réunion.
 Affaire Bernardy de Sigoyer, est une affaire criminelle des années 1940.
 Martian de Bernardy de Sigoyer, (1824-1871) officier et chef de bataillon français, connu pour avoir activement participé au sauvetage du Musée du Louvre des flammes